Андру́хів — українське прізвище, утворене від однієї з форм чоловічого імені Андрій — «Андру́х».

Відомі носії 
 Андрухів Андрій Ігорович — директор Науково-технічної бібліотеки НУ «Львівська політехніка».
 Андрухів Дмитро Семенович (1934 — 2009) — український письменник, перекладач, журналіст.
  Андрухів Іван Романович (1987—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андрухів Ігор Олексійович (1957 — 2011) — український історик, полковник міліції.
 Андрухів Надія Михайлівна — капітан МВС України, кавалер ордена княгині Ольги.

Див. також 
 Андрухов Петро Зотович

Українські прізвища
Прізвища на -ів